Carnelutti ist der Familienname folgender Personen:

 Gjuro Carnelutti (auch Giorgio Carnelutti; 1854–1928), italienisch-kroatischer Architekt 
 Valentina Carnelutti (* 1973), italienische Schauspielerin